Ел Чивато има више значења:

 Ел Чивато (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чивато, Провиденсија (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Чивато (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чивато (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чивато (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чивато (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Чивато (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Чивато (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику